Barndommens gade kan være forskellige ting:

 Barndommens gade - en roman skrevet af Tove Ditlevsen, 1943.
 Barndommens gade (film) - skrevet af Erik Thygesen, 1986, efter Ditlevsens roman.
 Barndommens Gade (album) - skrevet af Anne Linnet, 1986 med inspiration af Ditlevsens roman

Se også 
 Barndommens land - fra Oven visse vande af Povl Dissing (sammen med Benny Andersen, 1982)